Clover – manga zespołu CLAMP
 Clover (potwór) – nieoficjalna nazwa potwora występującego we franczyzie Cloverfield
Miejscowości w USA:
 Clover – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Clover – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Halifax
 Clover – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Clover (ang. Clover Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Clover (ang. Clover Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Clover (ang. Clover Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Clover (ang. Clover Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
 Clover (ang. Clover Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Clover (ang. Clover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Clover (ang. Clover Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield